

Patronyme
 Albert Baduel, (1844-1907), fut un homme politique français.
 Claude Baduel, écrivain français, de la fin du .
 Ferdinand Baduel, (1859-1922), fut un homme politique français.
 Famille Baduel d'Oustrac
 Léon Baduel d'Oustrac, (1843-1898), fut un homme politique français.
 Maria Fabrizia Baduel Glorioso (née en 1927), une femme politique italienne.
 Paul-Antoine Baduel, (1846-1916), (pseudonyme de Paul Antoine Charbonnel), était un artiste peintre et botaniste français.
 Raúl Isaías Baduel, (1955-2021), est un général en chef de l'armée vénézuélienne.

Homonymie
Homonymie de patronyme